Ivo Puharić može biti:

 Ivo Puharić, hrvatski vaterpolist, igrač VK Medveščak
 Ivo Puharić (1933.), posljednji prijeratni šef Direkcije JNA za opskrbu, ustanove koja je upravljala vojnim odmaralištima bivše JNA
 Ivo Puharić - Cikin (1926.), hrvatski pisac, pjesnik, maslinar, zatočenik Golog otoka, esperantist,  priznati hrvatski planinar i planinarski pisac iz Makarske, najstariji aktivni član HPD Biokovo

Izvori